Łukasz Tomasz Rutkowski (ur. 22 stycznia 1988 w Zakopanem) – polski skoczek narciarski, reprezentant Polski, olimpijczyk z Vancouver z 2010 roku. Obecnie mieszka w Skrzypnem. Skoki narciarskie uprawiał od siódmego roku życia. Jest bratem Mateusza Rutkowskiego.

Przebieg kariery 
29 września 2005 zadebiutował w FIS Cup, w Bischofshofen był 11. 2 lutego 2006 zajął czwarte miejsce w mistrzostwach świata juniorów w 2006 w Kranju. 11 lutego 2006 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, był 33. w Zakopanem. Następnego dnia zdobył już pierwsze punkty do klasyfikacji, zajmując 12. miejsce. 

Latem 2007 miał poważny wypadek samochodowy, po którym miał duże problemy z kręgosłupem. Po kontuzji szybko powrócił do startów. W sezonie 2007/2008 zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu FIS. W styczniu 2008 zajął miejsca 1. i 2. w zawodach FIS Cup w niemieckim Lauscha. 25 stycznia 2008 zadebiutował w Pucharze Świata w Zakopanem, był 38. 17 lutego 2008 w jednym dniu zajął 1. i 2. miejsce w zawodach FIS Cup w Szczyrku. W lutym 2008 został brązowym medalistą Mistrzostw Świata Juniorów 2008 w Zakopanem w drużynie oraz był czwarty indywidualnie, kiedy to ustanowił rekord Średniej Krokwi – 94 metry. 1 sierpnia 2008 zadebiutował w Letnim Grand Prix, zdobywając pierwsze punkty, za 28. miejsce w Einsiedeln. Jego sukcesem było zajęcie 3. miejsca w konkursie Letniego Grand Prix 30 sierpnia 2008 w Zakopanem. W drugim konkursie, który odbył się w tym samym dniu był dwunasty.

W sezonie 2008/2009 powrócił do Pucharu Świata, jednak trzykrotnie nie awansował do konkursu. Pierwsze punkty wywalczył w drugim konkursie Pucharu Świata w Engelbergu, gdzie był 27. 

21 lutego 2009 zadebiutował w mistrzostwach świata w Libercu, na skoczni normalnej zajął 36. miejsce. W konkursie drużynowym wraz z Adamem Małyszem, Kamilem Stochem i Stefanem Hulą zajął czwarte miejsce.

21 marca 2009 pierwszy raz w karierze stanął na podium Pucharu Świata, zajmując wraz z kolegami z reprezentacji drugie miejsce w konkursie drużynowym rozgrywanym na skoczni Letalnicy w Planicy.

Rekord życiowy Łukasza Rutkowskiego to 203 metry uzyskane podczas treningu przed I konkursem indywidualnym PŚ w lotach narciarskich na skoczni Kulm w Tauplitz 8 stycznia 2010. W konkursie na tej skoczni, który odbył się dzień później, zajął 13. pozycję (najwyższą w karierze). Miejsce 13. w Pucharze Świata zajmował jeszcze dwukrotnie – 16 i 17 stycznia 2010 na skoczni Ōkurayama w Sapporo.

W listopadzie 2011 ogłosił zawieszenie kariery zawodniczej z powodu kłopotów zdrowotnych. Po dwóch miesiącach powrócił jednak do skakania. Ostatecznie karierę zakończył w 2014 https://sportowefakty.wp.pl/skoki-narciarskie/875106/skoki-narciarskie-odchudzanie-zniszczylo-kariere-lukasza-rutkowskiego-mam-wielki.

W 2017 założył Klub Sportowy Rutkow-Ski, którego celem jest szkolenie dzieci i młodzieży. Został jego prezesem, a jednym z członków zarządu został Mateusz Rutkowski. Łukasz Rutkowski od tego czasu trenował w barwach tego klubu, ostatni raz w 2017 https://www.sport.pl/skoki/7,65074,29046096,wielki-powrot-w-polskich-skokach-po-osmiu-latach-musialem.html. Po pięcioletniej przerwie w treningach i ośmioletniej przerwie w udziale w zawodach w październiku 2022 skakał podczas letnich mistrzostw Polski w Zakopanem https://sportowefakty.wp.pl/skoki-narciarskie/1026507/sensacyjny-powrot-do-skokow-wszyscy-sa-w-szoku. Wrócił, żeby pomóc swojemu klubowi. Ostatecznie razem z Dawidem Dziuboniem, Mateuszem Maciusiakiem i Stanisławem Majerczykiem zajęli dwunaste miejsce https://www.sport.pl/skoki/7,65074,29046096,wielki-powrot-w-polskich-skokach-po-osmiu-latach-musialem.html.

W lutym 2016 został asystentem społecznym Jana Dudy, posła na Sejm VIII i IX kadencji.

Igrzyska olimpijskie

Drużynowo

Starty Ł. Rutkowskiego na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Ł. Rutkowskiego na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Ł. Rutkowskiego na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Ł.Rutkowskiego na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2012/2013

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Sylwetka na portalu skokinarciarskie.pl
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Polscy skoczkowie narciarscy
Polscy olimpijczycy (Vancouver 2010)
Polscy skoczkowie narciarscy na igrzyskach olimpijskich
Skoczkowie narciarscy Wisły Zakopane
Ludzie urodzeni w Zakopanem
Urodzeni w 1988